Adagio peut désigner :

 Adagio, tempo musical ;
 Adagio, groupe de metal progressif français ;
 Adagio (Mitterrand, le secret et la mort), pièce de théâtre d'Olivier Py, créée en 2011 ;
 Adagio Aparthotel, joint venture lancée par les groupes Accor et Pierre & Vacances, en 2007 ;
 l'Association pour le développement amateur d'un grand instrument d'observation (ADAGIO), association à but non lucratif qui a fondé l'observatoire astronomique de Bélesta, à Bélesta-en-Lauragais, en 1996.